Hirschbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Hirschbach (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hirschbach (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Hirschbach im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich
Ortsteile:
 Hirschbach (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hirschbach (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hirschbach (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hirschbach (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Hollenbach), Ortsteil der Gemeinde Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hirschbach (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hirschbach (Langenwetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Hirschbach (Lindberg), Ortsteil der Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Hirschbach (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Hirschbach (Wertingen), Ortsteil der Stadt Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hirschbach (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hirschbach (Gemeinde Neuberg), Ortsteil von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Baulichkeiten:
 Turmhügel Hirschbach, abgegangene Turmhügelburg bei Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising, Bayern
 
Gewässer:
 Hirschbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hirschbach (Bruckbach), linker Oberlauf des Bruckbachs (zur Ussel) nahe Gansheim, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hirschbach (Diebach), linker Zufluss des Diebach (Fichtenberger Rot) bei Erlenhof, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Enz), linker Zufluss der „Großen“ Enz in Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Freiberger Mulde), rechter Zufluss der Freiberger Mulde, Grenzbach zwischen Sachsen und Tschechien, südlich von Neuhermsdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hirschbach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz in Groß-Zimmern, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Hirschbach, Oberlauf bis zur Gemeindegrenze von Fohren-Linden zu Berglangenbach des Unnerbachs, teils auch für diesen insgesamt, linker Oberlauf des Heimbachs (zur Nahe) bis Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hirschbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Teising, Landkreis Altötting, Bayern
 Hirschbach (Isar), rechter Zufluss der Isar in Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hirschbach (Kamp), rechter Zufluss des Kamp bei Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Hirschbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Wirtheim, Gemeinde Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hirschbach (Kleiner Regen), rechter Zufluss des Kleinen Regen im Trinkwasserspeicher Frauenau bei Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Hirschbach (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs bei Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hirschbach (Klotzbach), rechter Zufluss des Klotzbachs in Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Kocher) – zwei Zuflüsse des Kochers in Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse des Kochers; flussabwärts:
 Hirschbach (Kocher, Aalen), rechter Zufluss in Aalen, Ostalbkreis
 Hirschbach (Kocher, Braunsbach), rechter Zufluss vor Weilersbach, Ortsteil Steinkirchen, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hirschbach (Krebsbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Krebsbachs (zur Paar) bis nahe Igenhausen, Gemeinde Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern; siehe Krebsbach (Paar)#Hirschbach
 Hirschbach (Kressbach), linker Zufluss des Kressbachs vor Holbach, Stadtteil Rindelbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Lech), linker Zufluss des Lechs vom Hahnenkamm bei Platten, Gemeinde Höfen, Bezirk Reutte, Tirol
 Hirschbach (Lierbach), linker Zufluss des Lierbachbach unterhalb der Allerheiligen-Wasserfälle, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Lockwitzbach), linker Zufluss des Lockwitzbaches im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hirschbach (Merzenbach), rechter Oberlauf des Merzenbachs (über den dortigen Mühlkanal zum Kocher in Kochendorf) im Gemeindegebiet von Oedheim, beide Orte im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel bei Gundremmingen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hirschbach (Morsbach), linker Zufluss des Morsbachs (zum Bessenbach) in Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hirschbach (Ohm), rechter Zufluss der Ohm bei Nieder-Gemünden, Gemeinde Gemünden (Felda), beide im Vogelsbergkreis, Hessen
 Hirschbach (Osterbach), linker Zufluss des Osterbachs am Ende seines Oberlaufs in der Buchgehrnklinge zwischen Rotenhar, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis und Schönberg, Stadtteil Unterrot, Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, beide Baden-Württemberg
 Hirschbach (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Iller) bei Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hirschbach (Pegnitz), mit Oberlaufname Wildbach, linker Zufluss der Pegnitz bei Eschenbach, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hirschbach (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz in Söllingen, Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Pfrillenbach), zum Hinteren Langbathsee im Höllengebirge, Salzkammergut, Oberösterreich
 Hirschbach (Pommerbach), linker Zufluss des Pommerbachs (zum Kleinen Regen) nach Buchenau, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Hirschbach (Röhlinger Sechta), rechter Zufluss der Röhlinger Sechta nach Röhlingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Rot), linker Zufluss der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) nach der Gschwender Mühle von Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Rott), linker Zufluss der Rott (zum Inn bei Neuhaus) bei Nindorf, Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hirschbach (Sägenbach), rechter Zufluss des Sägenbachs vor dem Wunderlehof von Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der in den Oberlauf Seebach der Wutach mündet
 Hirschbach (Sall), linker Zufluss der Sall bei Tiefensall, Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Sandbach), rechter Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs in Obertal, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Schafau), zwei rechte Zuflüsse der Schafau (Lossa) im Landkreis Sömmerda, Thüringen; flussabwärts:
 Hirschbach (Schafau, Bachra), Zufluss in Bachra, Gemeinde Rastenberg
 Hirschbach (Schafau, Kölleda), Zufluss vor Kölleda
 Hirschbach (Schwillach), linker Zufluss der Schwillach (zur Sempt) gegenüber Poigenberg, Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, Bayern
 Hirschbach (Siegbach), linker Zufluss und Hauptoberlauf des Siegbachs (zur Aar) abwärts von Wallenfels, Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hirschbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel vor Jungingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbach (Sulzbach) – siehe unten → Sulzbacher Hirschbach
 Hirschbach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen beim Heslerhof, Stadtteil Beuren, Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hirschbach oder Hirschkanal, rechter Abzweig des Pfinz-Entlastungskanals im Hardtwald bei Karlsruhe, der mit der Alten Bach zum Verlängerten Pfinzkanal zusammenläuft
 Hirschbach (Weilersbach), linker Zufluss des Weilersbachs (zum Kocher) zwischen Winter- und Sommerberg, beide im Gemeindeteil Steinkirchen von Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Hirschbach (Wildschapbach), rechter Zufluss des Wildschapbachs im Zinken Wildschapbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, der in die Wolf oder Wolfach mündet
 Hirschbach (Zweribach), rechter Zufluss des Zweribachs (zur Wilden Gutach) im Hochschwarzwald unterhalb der Zweribachwasserfälle beim Bruggerhof von Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, der in die  mündet

 Sulzbacher Hirschbach, rechter Zufluss des Sulzbachs in Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Hirschbach ist ein Familienname:
 Hermann Hirschbach (1812–1888), deutscher Komponist, Kritiker und Schachschriftsteller
 Manfred Hirschbach (* 1952), deutscher Jazz- und Bluesmusiker
 Wolfgang Hirschbach (1570–1620), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hirschbächel
 Hirschbächle
 Hirschbächlein
 Hirschenbach
 Hirschgraben